Universal Network Device Interface (UNDI) jest programowalnym interfejsem dla kart sieciowych używanym przez protokół PXE (Preboot Execution Environment).

Linki zewnętrzne 
 http://www.nilo.org/docs/pxeundi.html

Oprogramowanie